Bogujevac je lahko:
 Bogujevac, Kuršumlija (Srbija)
 Bogujevac, Prokuplje (Srbija)